Чепецкий — название населённых пунктов в России:

 Чепецкий — посёлок в Зуевском районе Кировской области.
 Чепецкий — посёлок в Балезинском районе Удмуртии.